Yerba de la orina puede referirse a:
 El nombre común de la planta Herniaria glabra; o
 El nombre común de la planta Meum athamanticum.